

opstaande en vaak vlakke rand of kraag, zoals 
 flens (wiel), de opstaande rand van trein- en tramwielen
 flens (verbinding), een platte, uitstekende kraag aan het uiteinde van buizen, veelal gebruikt om deze met behulp van bouten en moeren aan elkaar vast te maken
 flens (profiel), de platte boven- en onderrand van een I-, U- of H-balk, de boven- respectievelijk, onderflens
 de brede rand of kraag onder de kop van sommige schroeven en bouten

andere betekenissen 
 flensje, een dunne pannenkoek
 flensen, het afsnijden van repen spek van een walvis